DK har flere betydninger:

 DK, en forkortelse for Danmark
 ''DK (album), et album med det danske orkester Love Shop
 .dk, det danske Top-level internetdomæne
 DK-Benzin, et dansk oliefirma.